Charles Chaplin (1825-1891), peintre et graveur français ;
 Charles Chaplin, Sr. (1863-1901), artiste de music-hall britannique ;
 Charles Spencer Chaplin (1889-1977), son fils, acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique ;
 Charles Chaplin Jr. (1925-1968), son fils, acteur américain de théâtre et de cinéma.

Voir aussi 
 
 Famille Chaplin